Tweede divisie (mannenhandbal) 2016/17
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2016/17